Дабур — имя собственное; распространено в виде фамилий и названий.
 Дабур, Моанес (род. 1993) — израильский футболист арабского происхождения, нападающий.
 «Дабур» — серия израильских сторожевых катеров американской разработки.

См. также 
 Дабурия — местный совет в северном округе Израиля, у подножья горы Тавор.